Burke Henry, kanadski hokejist, * 21. januar 1979, Ste. Rose du Lac, Manitoba, Kanada.

Henry je kariero začel v klubu Brandon Wheat Kings lige WHL. Dve sezoni je igral tudi za NHL klub Chicago Blackhawks, za katerega je odigral devetintrideset tekem. Od sezone 2005/06 igra v Evropi, najprej pri klubu EC Salzburg, nato pri klubih Tappara Tampere, Linköpings HC in AaB Ishockey, sredi sezone 2009/10 je prestopil v HDD Tilia Olimpija v ligi EBEL, ostal je tudi v sezoni 2010/11.

Pregled kariere

|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 95/96
|
| 50
| 6
| 11
| 17
|
| 58
|
| 19
| 0
| 4
| 4
|
| 19
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 96/97
|
| 55
| 6
| 25
| 31
| +33
| 81
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 97/98
|
| 72
| 18
| 65
| 83
| +35
| 153
|
| 18
| 3
| 16
| 19
|
| 67
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 98/99
|
| 68
| 18
| 58
| 76
| +15
| 151
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 9
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 99/00
|
| 64
| 3
| 12
| 15
| +10
| 47
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 00/01
|
| 80
| 8
| 30
| 38
| -7
| 133
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 01/02
|
| 58
| 0
| 17
| 17
| -16
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norfolk Admirals
| AHL
| 02/03
|
| 60
| 6
| 22
| 28
| -11
| 121
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +1
| 9
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 02/03
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| -13
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norfolk Admirals
| AHL
| 03/04
|
| 53
| 1
| 8
| 9
| -15
| 70
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 03/04
|
| 23
| 2
| 4
| 6
| 0
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Antonio Rampage
| AHL
| 04/05
|
| 24
| 0
| 2
| 2
| +2
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| AHL
| 04/05
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| +6
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| EC Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 45
| 8
| 13
| 21
| +21
| 72
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| +1
| 28
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 52
| 1
| 3
| 4
| -2
| 151
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 07/08
|
| 35
| 3
| 17
| 20
|
| 38
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 20
|-
| AaB Ishockey
| Danska liga
| 08/09
|
| 44
| 5
| 18
| 23
|
| 106
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| Flint Generals
| IHL
| 09/10
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 27
| 7
| 4
| 11
|
| 100
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 22
| 4
| 3
| 7
|
| 32
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 887
| bgcolor="#7FFF00" | 102
| bgcolor="#7FFF00" | 326
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | +57
| bgcolor="#7FFF00" | 1524
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 198
|}

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Norfolk Admirals
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti San Antonio Rampage
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti AaB Ishockey
Hokejisti Flint Generals
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Orli Znojmo